El día de mañana puede hacer referencia a:

The Day After Tomorrow, una película de 2004 que fue titulada en España como El día de mañana.
El día de mañana, una novela de 2011 de Ignacio Martínez de Pisón.
El día de mañana, una serie de televisión de 2018 basada en el libro del mismo nombre de Ignacio Martínez de Pisón.